Fouad est un prénom masculin arabe, فؤاد en arabe, signifiant « cœur ». Ses variantes sont : Fouhad, Fouaad, Fouade ou Foued.

Personnalités

Nom 
 Fouad  (1868-1936), pacha et roi d’Égypte
 Fouad II (1952-), roi d'Égypte de 1952 à 1953.

Prénom 
 Fouad Abou Nader (1956-), homme politique libanais
 Fouad Adjimi (1974-), joueur français de rugby à XV
 Fouad Ahidar (1973-), homme politique belge
 Fouad Ajami (1945-2014), universitaire et auteur américain
 Fouad Ali Saleh (1958-), terroriste islamiste tunisien
 Fouad Ali el-Himma (1962-), homme politique marocain
 Fouad Bouguerra (1981-), footballeur franco-algérien
 Fouad Boutros (1917-2016), homme politique et juriste libanais
 Fouad Chouki (1978-), athlète français
 Fouad Chéhab (1902-1973), homme politique et militaire libanais, président de la République libanaise
 Fouad Idabdelhay (1988-), footballeur néerlandais
 Fouad Joumblatt (1885-1921), homme politique libanais
 Fouad Lahoud, homme politique libanais
 Fouad Lahssaini (1957-), homme politique belge
 Fouad Laroui (1958-), économiste et écrivain marocain
 Fouad Mebazaa (1933-), homme politique tunisien
 Fouad Naïm (1945-), comédien, peintre, et journaliste libanais
 Fouad El Saad (1941-), homme politique libanais
 Fouad Siniora (1943-), homme politique libanais
 Fouad Twal (1940-), patriarche latin de Jérusalem
 Fouad Zbadi (1955-), musicien marocain
 Ahmed Fouad Negm (1929-2013), poète égyptien
 Fouad Benmelouka (1998-), Youtuber Algérienne

Patronyme 

 André Fouad (1972-), poète, diseur et journaliste haïtien

Lieux 

 Port-Fouad, une ville portuaire du nord-est de l'Égypte au débouché du Canal de Suez.

Prénom arabe
Prénom masculin